Головино — деревня в Урицком районе Орловской области России.

Входит в состав Архангельского сельского поселения.

География 
Расположена юго-восточнее деревни Жиляево на правом берегу реки Орлица.

Через Головино проходит просёлочная дорога, образующая улицу Головинскую.

Население 

Опустевший населённый пункт.

Примечания

Ссылки 
 Головино (деревня)

Населённые пункты Урицкого района (Орловская область)